
Садо:

Персоналии 
 Садо (наследный принц Чосона) (1735-?) — второй сын корейского царя Ёнджо из династии Чосон.
 Садо, Александр Андреевич (род. 1954) — артист-вокалист театра «Ленком», заслуженный артист РФ.
 Садо, Михаил Юханович (1934—2010) — российский лингвист, семитолог, политический и общественный деятель.

Топонимы в Японии 
 Садо (провинция) — историческая провинция.
 Садо (остров) — остров в префектуре Ниигата, омываемый Японским морем.
 Садо (Ниигата) — город в префектуре Ниигата.

Культура 
 Садо (фильм) — южнокорейский фильм 2015 года.
 Ясутора Садо — персонаж манги и аниме «Блич».
 «Садо (ВИА)» — узбекский вокально-инструментальный ансамбль, существовавший в 1970—1980-х годах при Узбекконцерте.

См. также 
 Саду
 Сад (значения)
 Садов